Die Liste der Spieler in der österreichischen Fußballolympiamannschaft gibt einen Überblick über alle Spieler, die mindestens ein Spiel für die österreichische Fußballnationalmannschaft Olympia Team I – eine Auswahlmannschaft des Österreichischen Fußballbundes für das Qualifikationsturnier zu den Olympischen Spielen 1988 in Südkorea – zwischen dem ersten Länderspiel 1986 und der offiziellen Auflösung des Teams im Jahr 1990 bestritten haben. Spielberechtigt waren alle Spieler, die noch nicht für die A-Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft zum Einsatz gekommen waren.

Die Spieler des Olympia Team II, welches nur inoffiziell bestand, werden in dieser Liste nicht berücksichtigt.

Überblick 
Es wurden insgesamt 39 Spieler eingesetzt, von denen sich fünf mindestens einmal in die Torschützenliste eintragen konnten. Manfred Zsak, Franz Wohlfahrt, Manfred Linzmaier und Robert Frind bestritten sieben der zehn Partien und sind damit Rekordspieler der Olympia-Auswahl. Ihnen folgen Rupert Marko, Jürgen Werner I, Kurt Garger und Gerald Piesinger mit jeweils sechs Einsätzen. Top-Torschützen sind Marko und Werner I, die in sechs Spielen zwei Tore erzielen konnten.

30 Spieler kamen vor, während oder nach ihrer Zeit in der Olympia-Auswahl auch in der österreichischen A-Nationalmannschaft zum Einsatz. Die meisten A-Länderspiele bestritten Peter Stöger (65), Anton Pfeffer (64) und Andreas Ogris (61). Unter den Olympia-Team-Spielern ist Stöger mit 15 Toren der erfolgreichste Torschütze in der Nationalmannschaft.

Die Vereine mit den meisten eingesetzten Spielern für die Olympia-Auswahl war der FK Austria Wien mit sieben verschiedenen Spielern. Mit 26 stellte die Austria auch die meisteingesetzten Spieler, dahinter folgen der SK Rapid Wien, Swarovski Tirol und der FC Admira/Wacker mit jeweils 16 absolvierten Partien.

Der SC Eisenstadt, SK Austria Klagenfurt, VfB Mödling und VSE St. Pölten waren die einzigen damaligen Erstligavereine von denen kein Spieler in die Olympia-Auswahl einberufen wurde.

Alle Spieler 
 Name: Name des Spielers.
 Verein(e): Verein(e) des Spielers zum Zeitpunkt seiner Einsätze. Bei mehreren Vereinen gibt die Zahl in Klammern jeweils die Zahl der Spiele an, die der Spieler für die Olympia-Auswahl absolvierte, während er bei dem jeweiligen Verein unter Vertrag stand.
 S: Anzahl der Spiele für die Olympia-Auswahl (Nur offizielle Spiele)
 T: Anzahl der Tore für die Olympia-Auswahl
 Einsatzübersicht: Spiele, in denen der Spieler eingesetzt wurde. Dafür gelten die folgenden Abkürzungen:
 x = Einsatz über volle Spielzeit
 e = eingewechselt
 a = ausgewechselt
 A-S: Gesamtanzahl der Länderspiele in der österreichischen A-Nationalmannschaft vor, während oder nach der Zeit in der Olympia-Auswahl.
 A-T: Gesamtanzahl der Tore bei Länderspielen in der österreichischen A-Nationalmannschaft.

Ranglisten

Spieler

Vereine

Einzelnachweise 

Osterreichische Fußballolympiamannschaft
Olympia